La commedia degli errori –  opera teatrale di William Shakespeare
La commedia degli errori – film del 2000 diretto da Wendell Sweda
La commedia degli errori – musical

Pagine correlate 
A Comedy of Errors